Гиббоны::

 Гиббоны — род человекообразных приматов, обитающих в Юго-Восточной Азии.

См. также 
 Гиббоновые — семейство приматов, обитающих в Юго-Восточной Азии.
 Гиббон